Naturschutzgebiet Bahnwald steht für folgende Naturschutzgebiete in Holzwickede, Nordrhein-Westfalen:

 Naturschutzgebiet Bahnwald (UN-028)
 Naturschutzgebiet Bahnwald (UN-035)